Émile Penchinat (1840-1914), avocat et écrivain français ;
 Matthieu Penchinat (1982), comédien français.